Луанг — озеро в Таїланді
 Луанг — річка в Таїланді